Así es la vida – film del 1930 diretto da George Crone
Así es la vida – film del 1939 diretto da Francisco Múgica
Así es la vida – film del 1977 diretto da Enrique Carreras